Coming Alive — второй концертный альбом американской грув-метал группы Chimaira, вышедший 20 июля 2010 года в США и 23 июля всемирно.

Coming Alive 3-дисковое издание: первый диск содержит два с половиной часа документального фильма о создании The Infection и гастролях, так же он включает в себя кадры фестивалей. На втором диске концерт в честь рождества 2010. Третий диск содержит аудио с концерта.

Список композиций 
 «The Venom Inside» — 4:42
 «Resurrection» — 4:56
 «Power Trip» — 2:40
 «Empire» — 5:35
 «The Disappearing Sun» — 4:24
 «Severed» — 4:07
 «Destroy and Dominate» — 5:19
 «Six» — 9:34
 «The Dehumanizing Process» — 4:28
 «Dead Inside» — 3:34
 «Painting The White To Grey» — 4:24
 «Nothing Remains» — 5:29
 «Salvation» — 5:28
 «Secrets Of The Dead» — 4:09
 «The Flame» — 5:44
 «Pure Hatred» — 5:01
 «Implements Of Destruction» (Только на DVD)

Участники записи 
 Марк Хантер — вокал
 Роб Арнольд — гитара
 Мэтт ДеВриз — гитара
 Джим Ламарка — бас-гитара
 Эндольс Хэррик — ударные
 Крис Спикузза — электроника, клавишные

Примечания

Ссылки 

Альбомы Chimaira
Альбомы трэш-метала
Альбомы Nuclear Blast Records